Hywel ap Ieuaf ist der Name folgender Personen:

 Hywel ap Ieuaf († 985), walisischer König von Gwynedd
 Hywel ap Ieuaf († 1185), walisischer König von Arwystli